Taylor Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Taylor Airport (Alaska)
 Taylor Airport (Arizona)
 Taylor Airport (Illinois)
 Taylor Airport (North Carolina)
 Taylor Airport (Hunt County, Texas)
 Taylor Airport (Shakelford County, Texas)
 Taylor Airport (Vermont)
 Taylor Airport (Virginia)
 Taylor Municipal Airport in Taylor, Texas